Bory může být označení pro:

 množné číslo od slova bor, například borové lesy
 borové lesy – viz text písně Kde domov můj kde bory šumí po skalinách
 Bory – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Bory (automobilka) – Rakousko-uherská automobilka
 Bory (Plzeň) – část města Plzně
 Věznice Plzeň – věznice označovaná jako „věznice Bory“
 Bory Mall – multifunkční komplex v Bratislavě

Související články 
 Bor

Externí odkazy